Tjärubådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tjärubådan, Korsholm, Österbotten, 
 Tjärubådan, Malax, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar